analog – związek chemiczny podobny do innego związku
 analog – potoczne określenie płyty gramofonowej oraz urządzeń opartych na sygnale analogowym
 Analog – polska grupa muzyczna
 FSO Polonez Analog – prototyp polskiego samochodu terenowego
 Analog Science Fiction and Fact – amerykańskie czasopismo